Махане Дорі () — одна з найбільших баз Армії оборони Ізраїлю. названа на честь першого начальника Генерального штабу армії Явакова Дорі. База знаходиться в Тель ха-Шомер і зазвичай називається База Тель ха-Шомер.

тут розташовується база з прийому та розподілу призовників Армії оборони Ізраїлю.

Примітки 

Армія оборони Ізраїлю
Військові бази